Стелс ():
 Стелс-технология — техника и технология изготовления летательных аппаратов, военных кораблей и ракет с целью снижения их заметности в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения.
 Стелс-вирус — компьютерный вирус, полностью или частично скрывающий своё присутствие в операционной системе.
 Стелс-вирус (биология) — в вирусологии вирусы, невидимые для иммунной системы организма.
 Стелс (компьютерные игры) — жанр компьютерных игр.
 Стелс (фильм) — фантастический боевик (2005), режиссёр Роб Коэн.

Персоналии 
 Стелс, Стейн (род. 1989) — бельгийский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Стелс, Том (род. 1971) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 «Stels» — торговая марка крупнейшего российского производителя велосипедов и мотороллеров «Веломоторс».
 Невидимость